Dragon Head peut désigner :
 Dragon Head, un manga de Mochizuki Minetaro ;
 Dragon Head, un film japonais, adapté du précédent manga, réalisé en 2003 par Jôji Iida.